Милпиљас де ла Сијера има више значења:

 Милпиљас де ла Сијера (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Милпиљас де ла Сијера (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику